Пу́шкинский райо́н  — административно-территориальная единица на юго-востоке Санкт-Петербурга, расположенная в южной части города.

Своё название район получил по местоположению административного центра, городу Пушкин, который также является и крупнейшим его населённым пунктом. Сам район занимает территорию в 239,95 км², уступая по площади лишь Курортному району.

Население

Внутригородские муниципальные образования 
В границах Пушкинского района Санкт-Петербурга располагаются 5 внутригородских муниципальных образований, в том числе 2 города и 3 посёлка:

История 

Пушкинский район образован 5 июня 1938 года в результате реорганизации городского совета в городе Пушкине в районный совет с непосредственным подчинением Ленгорсовету.

25 июля 1953 года после упразднения Павловского района Ленинградской области Кузьминский, Московско-Славянский, Тярлевский сельсоветы были переданы в подчинение Пушкинскому райсовету.

21 июня 1958 года был образован рабочий посёлок Шушары с подчинением Пушкинскому райсовету, Московско-Славянский сельсовет ликвидирован.

26 марта 1959 года город Павловск передан в подчинение Пушкинскому райсовету.

2 апреля 1959 года были образованы рабочие посёлки Александровская и Тярлево с подчинением Пушкинскому райсовету.

В 1995 году на территории города Павловска образован самостоятельный Павловский район Санкт-Петербурга.

В 2005 году территория Павловского района была вновь включена в состав Пушкинского района.

Руководство администрации района 
 Главы Администрации
 Омельницкий Владимир Владимирович (2017-2021)

Достопримечательности 
Главными достопримечательностями района являются государственные музеи-заповедники «Царское Село» и «Павловск». 

По территории района протянулась южная линия Малой Октябрьской железной дороги.

Образование

Вузы 
 Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина
 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ)
 Военно-морской инженерный институт (филиал) Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»

Техникумы, профессиональные лицеи и колледжи 
 Российский колледж традиционной культуры. Площадка № 2
 Училище Радиоэлектроники
 ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Министерства труда РФ
 Первый Пограничный Кадетский Корпус ФСБ России

В районе находится более 46 дошкольных образовательных учреждений, более 38 общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Пушкинского района.

Районы, образованные в 1938 году
Появились в 1938 году в Санкт-Петербурге